Anisete puede referirse al nombre común de las siguientes plantas de la familia de las apiáceas:

 Anthriscus caucalis; o
 Foeniculum vulgare, o hinojo.